Suchsland ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Suchsland (1871–1943), österreichischer Musikpädagoge und Komponist
 Rudolf Suchsland (1839–1921), deutscher Ingenieur und Bergwerksdirektor
 Rüdiger Suchsland (* 1968), deutscher Filmkritiker